Ivànovka - Ивановка  - és un poble a la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 2.055 habitants. Pertany al districte rural de Saki.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea